Niemcy:
 Finkenbach – rzeka, dopływ Laxbach
 Finkenbach – rzeka, dopływ Warbel

Zobacz też:
 Finkenbach-Gersweiler